Die Saison 2008/09 war die zehnte Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 16 Mannschaften jeweils 45 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien trafen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen durften. Während die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifiziert waren, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Playoff-Modus untereinander aus. Der Letztplatzierte der HockeyAllsvenskan stieg direkt ab. Der Vorletzte und der Drittletzte der HockeyAllsvenskan mussten in der Abstiegsrunde gegen die drei besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei der Erstplatzierte in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen durfte.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Erste Runde 
 Almtuna IS – Mora IK 2:1 (4:3 n. V., 0:1, 3:0)
 IF Troja-Ljungby – Växjö Lakers 0:2 (5:6 n. V., 3:7)

Zweite Runde 
 Almtuna IS – Växjö Lakers 1:2 (2:1, 2:4, 1:3)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2008
Eishockeysaison 2008/09